Elvis is Back! är en musikalbum av Elvis Presley, utgivet 1960 på skivbolaget RCA. Albumet var Elvis första efter hans återkomst från militärtjänsten, därav namnet.

Låtlista 
 Make Me Know It (Otis Blackwell) - 2:00 
 Fever (John Davenport/Eddie Cooley) - 3:33 
 The Girl of My Best Friend (Beverly Ross/Sam Bobrick) - 2:23
 I Will Be Home Again (Bennie Benjamin/Raymond Leveen/Lou Singer) - 2:34 
 Dirty, Dirty Feeling (Jerry Leiber/Mike Stoller) - 1:34
 The Thrill of Your Love (Stanley Kesler) - 3:01 
 Soldier Boy (David Jones/Theodore Williams Jr.) - 3:06 
 Such a Night (Lincoln Chase) - 3:00 
 It Feels So Right (Fred Wise/Ben Weisman) - 2:10 
 Girl Next Door Went A' Walking (Bill Rise/Thomas Wayne) - 2:13
 Like a Baby (Jesse Stone) - 2:40 
 Reconsider Baby (Lowell Fulsom) - 3:40

Album av Elvis Presley
Musikalbum 1960
Engelskspråkiga musikalbum
Album utgivna på RCA Records